Фáбио Фоньи́ни (; ) — итальянский теннисист; победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2015); победитель 17 турниров ATP (из них девять в одиночном разряде); бывшая седьмая ракетка мира в парном разряде; бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Фабио — старший из двух детей Фульвио и Сильваны Фоньини; его сестру зовут Фульвия. 11 июня 2016 года Фоньини женился на своей коллеге Флавии Пеннетте. 19 мая 2017 года у пары родился сын Федерико, названный в честь погибшего от лейкемии теннисиста Федерико Луцци. 23 декабря 2019 года в семье появилась дочь Фара. 19 ноября 2021 года у пары родилась дочь Фламиния.

Излюбленное покрытие Фоньини — грунт. Стиль игры Фоньини основан на изощрённой технике, мощная подача не является его сильной стороной. Скорость его подачи в среднем составляет около 180 км/ч. Фирменным приёмом Фоньини являются резанные укороченные удары, благодаря виртуозному исполнению которых он выигрывает много очков.

Спортивная карьера

Начало карьеры 

Профессиональную карьеру начинает в 2004 году. В 2005 году Фоньини выиграл два турнира серии «фьючерс», а также дебютировал на турнирах ATP — в Палермо.

В феврале 2006 года сыграл на турнире в Буэнос-Айресе, где проиграл Карлосу Мойе. В марте выиграл ещё один турнир серии «фьючерс». В мае 2006 года сыграл против известных теннисистов Марата Сафина (в Эшториле) и с Томасом Юханссоном (в Риме) и в обоих случаях проиграл.

На турнирах в Амерсфорте и Палермо вышел во второй раунд.

В 2007 году впервые финиширует в рейтинге в первой сотне (95-е место), трижды по ходу сезона, выходя в финалы турниров серии «челленджер» (в январе в Сантьяго, в мае в Сан-Ремо и в июне в Фюрте). В этом же году Фабио дебютирует в основной сетке Турнира серии Большого шлема Открытом чемпионате Франции, где уступает в первом раунде Хуану Монако 6-3 6-2 1-6 2-6 4-6.

В июле квалифицировавшись на турнир Кицбюэле выходит в третий раунд, проиграв там своему соотечественнику Андреасу Сеппи. В августе на турнире серии Мастерс в Монреале в матче второго раунда сумел обыграть № 14 в мировом рейтинге на тот момент Энди Маррея 6-2 6-2. В следующем матче Фоньини впервые встретился с действующем № 1 Роджером Федерером и уступил 1-6 1-6.

2008—2010 

В начале сезона 2008 года дебютирует на Открытом чемпионате Австралии, где проигрывает на старте опытному Майклу Расселлу. В январе впервые попадает в четвертьфинал турнира ATP. Произошло это на турнире в Винья-дель-Маре. Через две недели он улучшает это достижение и выходит в полуфинал в Коста-де-Суипе. В июне дебютирует на Уимблдонском турнире и проигрывает в первом раунде Марату Сафину 1-6 2-6 6-7(3). После этого поражения сыграл на «челленджере» в Турине и выиграл там титул.

На турнире в хорватском Умаге Фоньини удается выйти в полуфинал. В парном разряде на этом турнире он впервые сумел дойти до финала турнира ATP. В паре с аргентинским теннисистом Карлосом Берлоком он уступает в финальном поединке дуэту Михал Мертиняк и Петр Пала с общим счетом 6-2 3-6 [5-10]. В августе совершает дебют и на Открытом чемпионате США, но также уступает в первом раунде. После этого поражения принял участие на «челленджере» в Генуе, который проходил одновременно с турниром большого шлема. Здесь ему удалось одержать победу. В сентябре Фоньини дебютировал в составе Сборной Италии в матчах Кубка Дэвиса.

На Открытом чемпионате Австралии 2009 года результатом Фабио стал выход во второй раунд. В апреле на грунтовом Мастерсе Монте-Карло обыграл Томаша Бердыха 1-6 6-3 6-3, Марина Чилича 6-2 6-0 и вышел в третий раунд, где уступил Энди Маррею 6-7(11) 4-6. На Открытый чемпионат Франции ему пришлось пробиваться через квалификацию. Пройдя в основной турнир он уступает Игорю Андрееву 6-1 3-6 1-6 6-3 5-7. На Уимблдонском турнире Фабио вышел во второй раунд. В начале июля победил на «челленджере» в Сан-Бенедетто-дель-Тронто. Дойдя до четвертьфинала турнира в Штутгарте, Фоньини сумел на той стадии обыграть № 11 Николая Давыденко 6-1 3-6 7-5, но путь финал для него закрыл Виктор Ханеску 3-6 7-6(4) 2-6. В сентябре выходит в четвертьфинал в Бухаресте. Сезон завершает на 54-м месте с улучшением прошлогоднего рейтинга на 34 места.

В феврале 2010 года вышел в четвертьфинал в Коста-де-Суипе. В том же месяце в соревнованиях мужских пар на турнире в Акапулько дошёл до финала совместно с соотечественником Потито Стараче. Вплоть до конца мая не мог выиграть два матча подряд и выбывал на турнирах на ранних стадиях. На турнирах серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции и Уимблдонском турнире впервые сумел дойти до стадии третьего раунда. На этих турнирах он одержал также яркие победы. Во Франции над Николасом Массу и № 15 Гаэлем Монфисом в матче который длился 4 часа 16 минут и закончился со счётом 2-6 4-6 7-5 6-4 9-7. На Уимблдоне в первом раунде итальянец выиграл у № 9 Фернандо Вердаско 7-6(9), 6-2, 6-7(6), 6-4 и над Майклом Расселлом 3-6 5-7 7-5 7-6(6) 6-3. Эта встреча продолжалась 4 часа 12 минут.

В сентябре побеждает на «челленджере» в Генуе, в октябре в Наполи и Сантьяго. 2010 год завершил на 55-м месте.

2011—2013 

Сезон 2011 года начинается для Фоньини с трёх поражениях подряд на разных турнирах (в том числе и Австралийском чемпионате). В начале феврале выходит в полуфинал турнира в Сантьяго. В апреле его лучшим результатом стал четвертьфинал турнира в Касабланке. Прекрасного для себя результата Фабио добивается на Открытом чемпионате Франции, впервые сумев выйти в четвертьфинал. Для осуществления этого он провел драматичный матч в четвёртом раунде против Альберта Монтаньеса. Соперники провели на корте 4 часа 22 минуты и сыграли все пять сетов. В итоге Фоньини обыграл его со счётом 4-6 6-4 3-6 6-3 11-9. На свой четвертьфинальный поединок против Новака Джоковича Фоньини не вышел по рекомендации врачей из-за болей в мышце левой ноге. В июле на грунтовом турнире в Умаге он выходит в полуфинал. На этом же турнире в парном разряде он завоевывает дебютный титул ATP (совместно с Симоне Болелли). С ним же на Открытом чемпионате США в парном турнире Фоньини смог дойти до полуфинала.

Вплоть до конца апреля 2012 года Фоньини на турнирах ATP не удается преодолеть первых раундов. Нарушить эту неприятную тенденцию ему удалось впервые выйдя в одиночный финал ATP в Бухаресте. В финале его соперником стал француз Жиль Симон, которому он по итогу уступил 4-6 3-6. На Открытом чемпионате Франции выходит в третий раунд, где уступает № 5 Жо-Вильфриду Тсонга 5-7 4-6 4-6. В июне выходит в четвертьфинал на травяном турнире в Истборне. На Уимблдонском турнире во втором раунде проигрывает Роджеру Федереру. Летом впервые принял участие в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. В рамках Олимпийского теннисного турнира в первом раунде проиграл Новаку Джоковичу 7-6(7) 2-6 2-6. На Открытом чемпионате США доходит до третьего раунда. В сентябре итальянец вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, но снова не сумел завоевать титул. Он проиграл Мартину Клижану 2-6 3-6. В концовке сезона проиграл 5 матчей подряд.

Прогресса в выступлениях Фоньини удалось достичь в сезоне 2013 года. На старте сезона он мог похвастаться лишь выходом с Симоне Болелли в полуфинал парного турнира на Открытом чемпионате Австралии. В феврале с ним же в Буэнос-Айресе Фабио завоевал свой второй парный титул ATP. В одиночном разряде на том турнире он вышел в четвертьфинал. На турнире в Акапулько выходит в полуфинал. В апреле на турнире серии Мастерс в Монте-Карло Фоньини смог выиграть у № 6 Томаша Бердыха 6-4 6-2 и № 9 Ришара Гаске 7-6(0) 6-2 и выйти в полуфинал. За выход в финал он поспорил с № 1 в мире Новаком Джоковичем и уступил 2-6, 1-6. На турнире в Оэйраше вышел в четвертьфинал. На Открытом чемпионате Франции в третьем раунде ему достался в соперники Рафаэль Надаль и Фабио не смог совершить чуда и выбыл с турнира. В июне выходит в четвертьфинал в Истборне.

Самым успешным в карьере для него становится июль 2013 года. Для начала Фоньини выиграл свой первый одиночный титул ATP. Произошло это на грунтовом турнире в Штутгарте. На пути к победе одним из его соперников был № 11 Томми Хаас 6-2 6-4. В финале Фабио обыграл другого немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера 5-7 6-4 6-4. Развить свой успех ему удается на следующем турнире в Гамбурге. Не проиграв ни одного сета на пути к финалу он обыгрывает Альберта Рамоса, Марселя Гранольерса, Томми Хааса и Николаса Альмагро. В финале он встретился с обидчиком Роджера Федерера Федерико Дельбонисом и обыграл его 4-6 7-6(8) 6-2. Следующим для итальянца становится турнир в Умаге, где он вновь выходит в финал. Помешать завоевать Фоньини третий титул подряд удалось Томми Робредо, которому он уступил со счётом 0-6 3-6. В результате его победная серия длилась 13 матчей подряд, а в рейтинге он поднимается на 16-е место.

В концовке сезона он трижды сумел выйти в четвертьфинал на турнирах в Пекине, Вене и Валенсии и впервые финишировал в топ-20 одиночного рейтинга.

2014—2016 (титул в Австралии в парном разряде) 

Фоньини начал выступления в 2014 году с Открытого чемпионата Австралии, где добрался до четвёртого раунда, уступив там Новаку Джоковичу. В феврале он выиграл третий одиночный титул в Мировом туре, победив на турнире в Винья-дель-Маре. В решающем матче Фабио переиграл Леонардо Майера — 6-2, 6-4. На следующем турнире в Буэнос-Айресе итальянец также сыграл в финале, но на этот раз победить не смог. Его обыграл № 5 в мире Давид Феррер. Закончил южноамериканскую серию Фоньини выступлением в Рио-де-Жанейро, где вышел в четвертьфинал. На мартовской связке Мастерсов в США он выступил одинаково, пройдя в четвёртый раунд в Индиан-Уэллсе и Майами. После этого он сыграл за сборную в Кубке Дэвиса в 1/4 финала против Великобритании. Фоньини выиграл две одиночных встречи в том числе у либера британцев Энди Маррей и помог итальянцам пройти в полуфинал.

В европейской грунтовой части сезона Фоньини отметился одним выходом в финал в начале мая 2014 года на турнире в Мюнхене, но в чемпионском матче он проиграл Мартину Клижану (6-2, 1-6, 2-6). Ролан Гаррос и Уимблдон в том году завершился для итальянца в третьем раунде. В июле он дважды выходил в полуфинал: на турнирах в Штутгарте и Умаге. В августе, перейдя на хард, Фабио отметился четвертьфиналом Мастерса в Цинциннати. Концовку сезона он провёл неудачно, не проходя на турнирах первые раунды, но смог завершить сезон в топ-20.

В январе 2015 года Фоньини неожиданно смог победить на Открытом чемпионате Австралии и произошло это в парном разряде. Выступив на турнире с Симоне Болелли, он сенсационно берёт титул турнира из серии Большого Шлема. Они стали первыми представителями Италии, которым удалось выиграть на мужских соревнованиях Открытого чемпионата Австралии.

В одиночном разряде в 2015 году Фоньини впервые вышел в четвертьфинал в феврале на турнире в Сан-Паулу. Затем на турнире в Рио-де-Жанейро он смог пройти в решающий матч, обыграв в полуфинале Рафаэля Надаля со счётом 1-6, 6-2, 7-5. Однако в финале он не смог побороть ещё одного испанского теннисиста из первой десятки Давида Феррера — 2-6, 3-6. В марте на парных соревнованиях Мастерса в Индиан-Уэллсе Болелли и Фоньини смогли дойти до финала. Сыграть в финале итальянскому дуэту удалось и на Мастерсе в Монте-Карло в апреле. На турнире в Барселоне во втором раунде Фабио смог переиграть во второй раз в сезоне Рафаэля Надаля — 6-4, 7-6(6), и он прошёл в четвертьфинал. В парных соревнованиях на кортах Ролан Гаррос, Болелли и Фоньини смогли выйти в полуфинал, где проиграли братьям Бобу и Майку Брайанам. Этот результат позволил Фоньини войти в топ-10 парного рейтинга.

В июле 2015 года Фоньини сначала вышел в четвертьфинал в Умаге, а затем смог дойти до финала турнира в Гамбурге, в котором проиграл Рафаэлю Надалю — 5-7, 5-7. На Открытом чемпионате США в третьем раунде Фабио вновь сыграл против Надаля и смог одержать над знаменитым испанцем третью победу в сезоне (3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4). Осенью итальянец один раз сыграл в полуфинале на турнире в Пекине и вышел в четвертьфинал в Вене. В октябре на парных соревнованиях Мастерса в Шанхае дуэт Болелли и Фоньини выходит в финал. Итальянцы приняли в концовке сезона участие в Итоговом турнире, где, проиграв два матча, а выиграв один, не смогли преодолеть групповой этап. В парном рейтинге по итогам сезона Фоньини стал 10-м.

Сезон 2016 года Фоньини провёл не слишком удачно. Начал его он с выхода в четвертьфинал турнира в Окленде. Следующий раз в 1/4 он прошёл в апреле на грунте в Барселоне, а на следующем турнире в Мюнхене преодолел эту стадию и вышел в полуфинал. Несмотря на нестабильные результаты, в июли Фабио смог выиграть первый за два года одиночный турнир, став чемпионом в Умаге. В финале он переиграл Андрея Мартина. В августе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро итальянец доиграл до третьего раунда, уступив там Олимпийскому чемпиону Энди Маррею. В парном разряде в альянсе с Андреасом Сеппи и миксте с Робертой Винчи он добрался до четвертьфинала. В сентябре Фоньини смог выиграть парный трофей турнира в Шэньчжэне в команде с Робертом Линдстедтом. В октябре уже в одиночках он сыграл в финале на Кубке Кремля в Москве, но уступил в нём Пабло Карреньо Бусте — 6-4, 3-6, 2-6.

2017—2018 

Первый раз в 1/4 финала в 2017 года Фоньини попал на турнире в Сан-Паулу в феврале. В марте на Мастерсе в Индиан-Уэллсе он смог обыграть во втором раунде № 8 в мире Жо-Вильфрида Тсонга, но далее третьего раунда пройти не сумел. В Майами Фабио выступил гораздо лучше, пройдя впервые в полуфинал этого Мастерса и обыграв в 1/4 финала № 4 в мире Кэя Нисикори (6-4, 6-2). Грунтовая часть сезона прошла для Фоньини не слишком удачно, однако он смог отметиться победой над первой ракеткой мира Энди Марреем (6-2, 6-4) во втором раунде Мастерса в Риме. На Ролан Гаррос и Уимблдоне он доходил до третьего раунда, где проигрывал теннисистам из топ-3 (Стэну Вавринке и Энди Маррею.

В июле 2017 года Фоньини победил на небольшом грунтовом турнире в Гштаде, переиграв в финале теннисиста из второй сотни Янника Ганфманна — 6-4, 7-5. Титул стал для него пятым по счёту в одиночных соревнованиях Мирового тура. В сентябре итальянец остановился в шаге от победы на турнире в Санкт-Петербурге, проиграв в последнем матче Дамиру Джумхуру — 6-3, 4-6, 2-6. В октябре он сыграл в полуфинале зального турнира в Стокгольме.

На старте сезона 2018 года Фоньини вышел в полуфинал турнира в Сиднее. На Открытом чемпионате Австралии итальянец повторил свой лучший результат на кортах Мельбурна и дошёл до четвёртого круга где проиграл Томашу Бердыху из Чехии. В феврале на турнире в Рио-де-Жанейро Фабио сумел дойти до полуфинала, но уступил восьмому сеянному на турнире Фернандо Вердаско и после турнира вернулся в топ-20 рейтинга. В марте в той же Бразилии на турнире в Сан-Паулу он дошёл до финала, где, уступив в первом сете 6-1, собрался и обыграл чилийца Николаса Ярри в следующих двух сетах (6-1, 6-4), что принесло ему первый титул в сезоне.

В мае 2018 года на турнире серии Мастерс в Риме Фоньини прошёл в четвертьфинал и смог обыграть по ходу турнира во втором раунде № 8 в мире Доминика Тима. Далее последовал полуфинал небольшого турнира в Женеве. На Открытом чемпионате Франции он дошёл до четвёртого раунда, где уступил в пятисетовом матче Марину Чиличу. На Уимблдоне он остановился в третьем раунде.

В июле Фабио завоевал титул в Бостаде на грунте, сломив сопротивление Фернандо Вердаско в полуфинале и в решающем матче обыграв Ришара Гаске (6-3, 3-6, 6-1). Там же в Бостаде он дошёл до парного финала в дуэте с Болелли. В августе Фоньини выиграл третий титул в сезоне, взяв его на турнир в Кабо-Сан-Лукасе, в финале обыграв № 4 в мире Хуана Мартина Дель Потро со счётом 6-4, 6-2. В сентябре Фоньини выиграл пятый парный титул в Туре, завоевав его в Санкт-Петербурге в паре с соотечественником Маттео Берреттини. На турнире в Чэнду итальянец дошёл до финала в одиночках, в котором не смог обыграть Бернарда Томича — 1-6, 6-3, 6-7(7). В октябре он ещё дважды сыграл в полуфинала в Пекине и Стокгольме и смог закончить сезон на 13-м месте рейтинга.

2019—2020 (победа на Мастерсе в Монте-Карло и топ-10) 

На старте 2019 года Фоньини вышел в четвертьфинал в Окленде. На Открытом чемпионате Австралии Фабио прошёл в третий раунд, где проиграл испанцу Карреньо Бусте. Далее итальянца преследовали неудачи и вылеты на ранних стадиях турниров. В апреле на Мастерсе в Монте-Карло он смог стать победителем, впервые взяв титул на таком уровне. Пройдя в третий раунд, Фабио переиграл здесь третью ракетку мира Александра Зверева — 7-6(6), 6-1. В четвертьфинале он переиграл № 13 в мире Борна Чорича — 7-1(6), 6-3, 6-2, а в полуфинале оказался сильнее рекордсмена турнира по титулам Рафаэля Надаля — 6-4, 6-2. В финале Фоньини одолел менее именитого соперника, серба Душана Лайовича со счётом 6-3, 6-4.

После победы в Монте-Карло Фоньини вновь выступал не выразительно на турнирах, проходя максимум в третий раунд. На Открытом чемпионате Франции он не смог пробиться в четвертьфинал, уступив в четвёртом раунде Александру Звереву в четырёх сетах. После Ролан Гаррос 32-летний итальянец впервые в карьере поднялся в рейтинге в топ-10. В июле на Уимблдонском турнире он дошёл до третьего раунда, но проиграл в трёх сетах американцу Теннису Сандгрену. Перед Открытым чемпионатом США Фоньини трижды выходил в четвертьфинал: на турнирах в Гамбурге и Кабо-Сан-Лукасе, а также на Мастерсе в Монреале. На Открытом чемпионате США он проиграл в первом же раунде Райли Опелке. Фоньини покинул топ-10 ещё до выступления в США. Осенью из его результатов можно отметить два четвертьфинала: в Пекине и на Мастерсе в Шанхае, где он в третьем раунде сумел переиграть № 9 в мире Карена Хачанова. По итогам сезона Фоньини занял 12-ю позицию мирового рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года Фабио дошёл до четвёртого раунда, где проиграл американцу Теннису Сандгрену.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (19)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражение (4)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (20)

Победы (8)

Поражение (12)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 30 января 2023 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Италии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде